Die Countrywide Classic 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. August in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Es war außerdem Teil der US Open Series, einer Reihe von Turnieren in Nordamerika zur Vorbereitung auf die US Open. In derselben Woche fanden keine anderen ATP-Turniere statt. Das Turnier in Los Angeles, das zur International Series gehörte, war das letzte Turnier vor den Olympischen Spielen.

Radek Štěpánek war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch nicht zum Turnier antrat. Im Finale siegte der Setzlistendritte Juan Martín del Potro in zwei Sätzen mit 6:1, 7:62 gegen den topgesetzten Lokalmatadoren Andy Roddick. Damit holte del Potro nach den Siegen in Stuttgart und Kitzbühel bereits seinen dritten Titel 2008 (innerhalb von zwei Monaten). Im Doppel waren Bob und Mike Bryan im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr nicht erneut an. Im Finale setzten sich Rohan Bopanna und Eric Butorac gegen Travis Parrott und Dušan Vemić mit 7:65, 7:65 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 475.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2 bis 3. August 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Los Angeles